Suza kan som auktorsförkortning betyda:

 Jindrich Suza
 Jindřich Suza

Robotskapade auktorsförkortningar